Yuichi Katagiri (片切 友一 Katagiri Yūichi) es un personaje de ficción del anime y manga Tomodachi Game, es el personaje principal del anime y se caracteriza por su alto índice de IQ, tuvo una película de Live Action en 2017.

Apariencia 
Cuando Yuichi era un niño usaba un a camiseta blanca y pantalón de color negro, tenía el pelo corto negro y desaliniado, era un poco torpe pero con el paso del tiempo se volvió más cuidadoso, en el transcurso de la serie se le ve  portando una camisa negra y su pantalón de secundaria.

Yuichi es relativamente alto y bastante larguirucho, de inicio tiene algunas de las características más tranquilas de la serie, con la mandíbula, las cejas y la forma de los ojos bien definidas. También tiene algunas de las más variadas expresiones. Al tener momentos emotivos y dónde por lo cual a él le parecen divertidos, con sus amigos ha mostrado rostros más suaves y alegres. Sin embargo, tiene una sonrisa slasher insana que a menudo aparece cuando se pone serio o se le complica en un juego.

Personalidad 
Al inicio del anime se comporta de una forma tranquila y relajado, parece ser un estudiante diligente y feliz, que trabaja duro para poder unirse a sus amigos en la excursión escolar. Valora mucho a sus amigos, Muestra amabilidad y disposición a sacrificarse por el bien de sus amigos, llegando incluso a calificarse de "traidor" para evitar más discordia entre amigos.

Mientras se desarrolla la historia Yuichi comienza a sacar su verdadera personalidad, considerando su lado oscuro, tal vez sea el odio y la difícil crianza sin una figura paterna y una madre adoptiva a la que vendieron su cuerpo. No se arrepiente de sus actos vandálicos y puede parecer sádico cuando disfruta de las miserias de sus adversarios. Utilizará todos los medios necesarios para alcanzar sus objetivos, para lograr sus objetivos somete diferentes medios al límite: Manipulación, Lavado de cerebro, Amenazas, Tortura, Victimización, Sabotaje.

Habilidades

Inteligencia 
Yuichi puede ser considerado uno de los personajes más inteligentes del manga, si no el más inteligente. A pesar de su inteligencia y victoria triunfal sobre Kei Shinomiya, afirma que este último es mucho mejor que él en términos de habilidades cognitivas y en estrategias. Pero este no ganó por su inteligencia. Si no porque sus calificaciones escolares son mucho más bajas que las de Makoto Shibe.

Crueldad y tortura psicológica 
Aunque tal vez no sea una habilidad en el sentido común de él, la crueldad absoluta de Yuichi es un factor clave en su éxito a lo largo del manga. No duda en amenazar a otros o llevar a cabo esas amenazas por el bien de sus objetivos. En este sentido, muchos personajes a lo largo del manga al igual del anime, han descrito a Yuichi como "malvado", "horrible", "monstruo" y "diablo", por su alta Manipulación de los sentimientos y de las cosas alrededor.

Habilidad atlética, Tolerancia al dolor y Durabilidad ante todo 
Yuichi ha mostrado brevemente una habilidad atlética en términos de correr y derribar a otros en fragmentos de cosas alrededor o lo que se interponga en su objetivo. Lo que es más impresionante, sin embargo, es la loca tolerancia al dolor de Yuichi. Esto se destaca principalmente en el Weakling Game contra Kuroki. Yuichi se las arregla para mantener la compostura y seguir su plan para destruir a Kuroki a pesar de haber terminado en un mal estado, esto era parte de su plan, esto tendría que implicar hacer todo a cualquier costo haber, y a cualquier costo se refiere a haber sido golpeado tres veces, que le arrancaron tres uñas y que le apuñalaron la mano tres veces con un cuchillo. También se rompió el dedo meñique para poder acorralar al Capitán del grupo K en el juego Hide and Seek.

Referencias 

Personajes masculinos en anime y manga